Челе има више значења:
 Челе (Козенца), је насеље у Италији у округу Козенца, региону Калабрија
 Челе (Кунео), је насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт
 Челе деј Пучини, је насеље у Италији у округу Лука, региону Тоскана
 Челе (Перуђа), је насеље у Италији у округу Перуђа, региону Умбрија
 Челе (Равена), је насеље у Италији у округу Равена, региону Емилија-Ромања
 Челе сул Риго (Сијена), је насеље у Италији у округу Сијена, региону Тоскана
 Челе (Росарио), насеље у Мексику у савезној држави Синалоа у општини Росарио